Plaatsen
 Friend (Nebraska), een plaats in Nebraska
 Friend (Oregon), een plaats in Oregon
 Friend (Kansas), een plaats in Kansas

Overig
 Friend (2001), een Zuid-Koreaanse film uit 2001
 Friend (2009), een Bengaalse film uit 2009
 Friend (auto), een type auto uit Verenigde Staten
 Friend (album), een muziekalbum van S.E.S.